Radio Totem, appelée plus couramment TOTEM, est une station de radio généraliste régionale privée française de catégorie B. Le siège social et les studios se situent à Luc-la-Primaube dans l'agglomération de Rodez, en Aveyron.

En 2020, la station couvre 12 départements de France avec un auditoire de 132200 auditeurs quotidiens (Médialocales Médiamétrie de ).

Historique 
 1981 : début des émissions sous l'appellation Radio Cité.
 1984 : changement de Radio Cité en Radio Cité 12.
 1993 : Radio Cité 12 devient 12FM.
  : 12FM devient Totem et ouvre deux fréquences dans le Lot à Cahors et Figeac.
  : ouverture des fréquences de Maurs, Saint-Flour (Cantal) et Brioude (Haute-Loire).
  : la station continue son développement avec six nouvelles fréquences.
  : Totem étend sa politique commerciale en proposant de nombreux décrochages locaux, comme le matin entre 6 h et 9 h, où il y a les deux émissions distinctes.
  : Ouverture d'une nouvelle fréquence à Alès (Gard) sur le 107.9.
Totem est depuis 2007 la seule station de radio à couvrir l'autoroute A75 sur la totalité de son tracé, soit  de Clermont-Ferrand à Béziers/Montpellier.

Identité de la station

Siège 
Le siège de la station est situé à Luc-la-Primaube, dans l'unité urbaine de Rodez.

Bureaux 
Totem est une station de radio à caractère régional. Depuis sa fondation en 1981, elle s'est développée en ouvrant et en fermant plusieurs fois des bureaux locaux, en parallèle avec des possibilités de décrochages dans la programmation, de façon à proposer à son public des antennes spécifiques :

  : ouverture de Totem en Lozère avec un décrochage d'informations sur les quatre fréquences lozériennes : Mende, Florac, Saint-Chély-d'Apcher et Langogne ;
  : ouverture d'un bureau à Cahors (Lot) ;
  : ouverture d'un bureau à Gignac et début des émissions dans le département de l'Hérault, ainsi que sur Marvejols et Meyrueis (Lozère) ;
  : Totem ouvre ses bureaux de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) et Aurillac (Cantal) ;
  : Totem démarre ses nouveaux décrochages locaux depuis Aurillac et Brive. Dans son fonctionnement, la station différencie désormais deux grandes zones : Midi-Pyrénées + Languedoc-Roussillon (MP+LR) et Auvergne + Limousin (A+L). Le siège reste basé à Rodez, qui s'occupe principalement de la zone MP+LR. Le bureau d'Aurillac se charge des programmes A+L.
  : Totem ouvre un bureau à Montauban (Tarn-et-Garonne).
  : Totem ferme son bureau de Gignac (Hérault).

Diffusion 
Totem est diffusé dans 12 départements de 3 régions de France (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine) répartis en 6 rédactions :

 Quercy - Rouergue (rédaction de Rodez) :
 Aveyron
 Lot
 Tarn
 Auvergne (rédaction d'Aurillac) :
 Cantal
 Haute-Loire
 Puy-de-Dôme
 Tarn-et-Garonne (rédaction de Montauban)
 Lozère (rédaction de Mende)
 Alès et Cévennes (rédaction d'Alès) :
 Gard
 Hérault
 Brive et bassin de la Dordogne (rédaction de Brive-la-Gaillarde) :
 Corrèze
 Dordogne

Audience 

Totem est écoutée chaque jour par 132 600 auditeurs, sur l'ensemble de sa zone (Enquête Médialocales de Médiamétrie, /).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Les Indés Radios
 Liste des stations de radio régionales en France

Entreprise ayant son siège dans l'Aveyron
Entreprise des médias ayant son siège en France
Radio dans l'Aveyron
Radio en Lozère
Radio dans le Cantal
Radio en Corrèze
Radio à Montpellier
Station de radio à caractère régional en France
Mende
Florac
Langogne
Cahors
Brive-la-Gaillarde
Aurillac
Montauban
Station de radio généraliste
Station de radio en français
Station de radio fondée en 1981
Les Indés Radios